Чечёткин — фамилия; имеет женскую форму Чечёткина.

 Известные носители 
 Чечёткин, Николай Александрович (род. 1965) — руководитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
 Чечёткин, Павел Анатольевич (род. 1978) — русский поэт. Чечёткин, Владислав Владимирович (род. 1978) — украинский предприниматель, сооснователь и совладелец Rozetka.ua.